Хосе Анхел Љамас () мексички је глумац.

Филмографија

Теленовеле

ТВ серије

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1966.
Мексички глумци